Hicesi, escriptor grec 
 Hicesi, metge grec